Санкт-Мартин-им-Мюлькрайс () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Рорбах.  Население составляет 3585 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 35 км². Официальный код  —  41332.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнц Миттермайр (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 16 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии